Витинеш Шимою Жуан Кембу (; 26 августа 1996 года, Бейра, Мозамбик), более известный как Вити () — мозамбикский футболист, играющий на позиции крайнего полузащитника. Ныне выступает за португальский клуб «Насьонал».

Карьера 
Является воспитанником мозамбикского клуба «Лига Мусульмана». В 2014 году переехал в академию португальского «Насьонала». 11 января 2015 года дебютировал в чемпионате Португалии в поединке против «Боавишты», выйдя на поле в стартовом составе и будучи заменённым после перерыва. Спустя три дня, в поединке Кубка португальской лиги против 
«Морейренсе», забил свой первый мяч в профессиональном футболе. Спустя месяц, Вити подписал контракт с «Бенфикой» до конца сезона, однако заиграть там не сумел, выступая за молодёжную команду.

В июне 2015 года Вити вернулся в «Насьонал». Во второй половине сезона 2015/2016 завоевал себе место в основном составе. Провёл в чемпионате всего 18 встреч, из них 13 начинал в основе. Забил один мяч, первый свой мяч в чемпионате, 10 апреля 2016 года в ворота «Эшторила».

Вити является игроком сборной Мозамбика. Принимал участие в Кубке КОСАФА 2015.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Мозамбика
Игроки сборной Мозамбика по футболу
Игроки ФК «Насьонал» Фуншал